Leppin ist eine Bezeichnung für

 Ortsnamen 
Bestehende Orte in Deutschland
 Leppin, Ortsteil der Stadt Arendsee (Altmark) im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt
 Leppin (Lindetal), Ortsteil der Gemeinde Lindetal im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Leppin (Ruhner Berge), Ortsteil der Gemeinde Ruhner Berge im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Leppin (Siedenbrünzow), Ortsteil der Gemeinde Siedenbrünzow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern

Historische Bezeichnungen

 Leppin, Kreis Kolberg-Körlin, Provinz Pommern, historische Bezeichnung für Lepino
 Leppin, Wohnplatz in der Gemeinde Barnimslow, Regierungsbezirk Stettin, Provinz Pommern, historische Bezeichnung für Lepino (Barnisław) (jetzt Wüstung?)
 Leppin (Wüstung), Wüstung im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 
 Familienname
 Anne Leppin (* 1967), deutsche Filmproduzentin
 Harald Leppin (* 1957), deutscher Fußballtorhüter
 Hartmut Leppin (* 1963), deutscher Althistoriker
 Jonas Leppin (* 1983), deutscher Journalist
 Paul Leppin (1878–1945), böhmisch-deutscher Schriftsteller
 Saskia Leppin (* 1985), deutsche Sängerin und Musicaldarstellerin
 Volker Leppin (* 1966), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Groß Leppin
 Lépine (Begriffsklärung)
 Lepin
 Leppien
 Leppinsee